Justel ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Justel (1580–1649), französischer Kanonist
 Elsa Justel (* 1944), argentinische Komponistin
 Henri Justel (1620–1693), Sohn des Christophe Justel, französischer Gelehrter, der als Hugenotte später in England lebte und königlicher Bibliothekar war

Justel bezeichnet:

 Justel (Zamora), Ortschaft in Spanien